Desa Sumbersuko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,83), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 113,94), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 113,26), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 112,67), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 112,71), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,91, long 113,79), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,01, long 112,53), 
 Desa Sumbersuko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,67), 

Robotskapade Indonesienförgreningar